Josef Heigl ist der Name folgender Personen:
 
* Josef Heigl (Politiker) (1866–1938), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Josef Heigl (Theologe) (1953–2013), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Joseph Heigel (1780–1837), deutscher Maler und Lithograf.